Епископ Виталий (в миру Василий Ильич Бажанов; ) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Петроградский и Тверской (1904—1906).

Биография 
До пострижения во иноки служил приходским священником в Георгиевской церкви Егорьевска, в Рязанской губернии (ныне — Московская область).

В декабре 1903 года, на Освященном соборе православно-старообрядческих епископов в Харькове, был избран для рукоположения в сан епископа на «Тверскую, Санкт-Петербургскую, Псковскую и Новгородскую епархию».

9 апреля 1904 года архиепископом Московским Иоанном и епископом Иннокентием (Усовым) в Нижнем Новгороде был рукоположен в епископский сан.

Скончался 14 марта 1906 года в Чубыкинской старообрядческой богадельне (Московский проспект, 108) на 58-м году жизни. 19 марта торжественно перенесён из Чубыкинской богадельни на Громовское кладбище. Погребение на Громовском кладбище совершили архиепископ Московский Иоанн и епископ Нижгородский Иннокентий в сослужении старообрядческого духовентва.

14 июня 1909 года епископ Виталий был торжественно перезахоронен там же, в специально отведенном для священников месте.

Примечания

Ссылки 
 Архиереи Русской Православной Старообрядческой Церкви в 1846—2002
 https://web.archive.org/web/20120429121158/http://rpsc-spb.ru/spb-tver-eparhia-rpsc/2010-05-14-12-53-39/2010-05-27-11-00-39

Епископы Русской православной старообрядческой церкви
Санкт-Петербургская и Тверская епархия